„Кориолан“ је трагедија Вилијама Шекспира.

Кориолан се може односити и на следеће појмове:
 Гај Марције Кориолан, легендарни римски генерал који је живео у 5. веку п. н. е.
 Кориолан (драма), комад Вилијама Шекспира
 Увертира Кориолан, композиција Лудвига ван Бетовена из 1807.
 Кориолан (филм), филмска адаптација Шекспирове трагедије режисера Рејфа Фајнса